Fernando Meirelles – regista cinematografico e sceneggiatore brasiliano
 Jacqueline Meirelles – modella brasiliana, Miss Brasile 1987
 Priscilla Meirelles – modella brasiliana, Miss Terra 2004
 Victor Meirelles –  pittore brasiliano